Guarducci ist der Familienname folgender Personen:

 Marcello Guarducci (* 1956), italienischer Schwimmer
 Margherita Guarducci (1902–1999), italienische Epigraphikerin und Archäologin